A 2017-es ETRC cseh nagydíj volt a 2017-es kamion-Európa-bajnokság hatodik fordulója. 2017. szeptember 2-án és 3-án rendezték meg az Autodrom Most-on, Most-ban.

Időmérő - Szombat

Első verseny

Második verseny

Időmérő - Vasárnap

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista 
Hivatalos eredmények - 1. verseny 
Hivatalos eredmények - 2. verseny 
Hivatalos eredmények - 3. verseny 
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Jegyzetek 

ETRCcsehnagydíj2017
2017 a kamion-Európa-bajnokságban